Boissières kan syfta på:

 Boissières, Gard, fransk kommun i departementet Gard
 Boissières, Lot, fransk kommun i departementet Lot

Se även 

 La Boissière